Сезон 1951–1952 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 9 вересня 1951 та 13 квітня 1952 року. Став 21-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 16 команд, у тому числі 4 команди, які попереднього сезону підвищилися у класі з Сегунди. За результатами сезону 12 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, два найгірші клуби вибули до Сегунди, ще дві команди брали участь у міні-турнірі за право збереження місця у Ла Лізі, за результатами якого обидва представники Ла Ліги зберегли за собою право виступів в елітному дивізіоні.

Переможцем турніру стала «Барселона», яка здобула свій п'ятій трофей національної першості. Каталонці уперше очолили турнірну таблицю лише за вісім турів до завершення змагання. На фініші турніру відрив лідерів від найближчого переслідувача, «Атлетика» (Більбао), склав усього три очки.

Підсумкова турнірна таблиця

Динаміка турнірного становища

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1951-52 став нападник мадридського «Реала» Паїньйо, який записав до свого активу 28 голів.

Чемпіони 
Футболісти «Барселони», які протягом турніру були гравцями основного складу:
 Антоні Рамальєтс
 Густаво Біоска 
 Хосе Сегер 
 Хосе Мартін 
 Гонсалво III 
 Еміліо Альдекоа 
 Естаніслао Басора 
 Сезар Родрігес 
 Едуардо Манчон
 Ладислав Кубала 
 Хорді Віла

Тренер: Фердинанд Даучик.

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1951–52 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1951–52 на bdfutbol.com  

1951-52
1952 у футболі
1951 у футболі